Велингара () — город на юге Сенегала, на территории области Колда.

География 
Город расположен вблизи границы с Гамбией, в 570 км к юго-востоку от столицы страны, города Дакар, на высоте 48 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 26 828 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Юи, Бельгия

Примечания 

Города Сенегала